Hans-Karl Rudolf von Winterfeldt (* 9. August 1863 in Düsseldorf; †  11. Januar 1949 in Melle) war ein königlich preußischer Oberst.

Leben 
Von Winterfeldt wurde als Sohn des preußischen Offiziers und Landschaftsmalers Friedrich Wilhelm von Winterfeldt (1830–1893) und dessen Frau Johanna, geborene Freiin von und zu Egloffstein (1843–?), geboren. Sein Vater war von 1850 bis 1853 Offizier in der preußischen Kavallerie und ab 1853 Privatschüler des Landschaftsmalers Hans Fredrik Gude. Er malte unter anderem Gemälde vom Chiemsee oder der Insel Mainau und dem Bodensee. Von Winterfeldt war seit dem 15. November 1890 mit Luise, geborene Ziegler aus Mannheim (1870–1962), verheiratet, mit der er die Kinder Hans Wolf (1892–1972), Anna Marie Luise (1894–1934) und Elisabeth Johanna Dorothea (1899–1976) hatte.

Einzelnachweise 

Oberst (Preußen)
Hanskarl Rudolf
Adliger
Deutscher
Geboren 1863
Gestorben 1949
Mann